, un critique cinématographique britannico-canadien
 Robin Wood (association)
 Robin Wood est un scénariste de bande dessinée paraguayo-argentino-danois
 Robin Wood est un personnage de la série télévisée Buffy contre les vampires.

Homonymie de personnes